Стивен Иссерлис (, род. 19 декабря 1958, Лондон) — британский виолончелист и автор популярных книг для детей о классической музыке.

Биография 
Родился в еврейской музыкальной семье российского происхождения. Его дед — пианист и педагог Юлий Давыдович Исерлис, отец — пианист Георгий Юльевич Иссерлис, обе сестры (Рэйчел и Аннет) — скрипачки.

Иссерлис учился в Оберлинской консерватории (Огайо, США) у Ричарда Капусински, его стиль сложился под воздействием Даниила Шафрана.

Творчество 
В репертуаре Иссерлиса — произведения европейской классики, сочинения романтиков (Шуман, Бетховен, Брамс, Дворжак). В 2007 году он записал виолончельные сюиты Баха, за что получил премию фирмы «Граммофон».

Творческие контакты 
Выступал вместе с Табеей Циммерман (альт), Джошуа Беллом (скрипка) и Теодором Курентзисом (дирижер).

Признание 
 Орден Британской империи (1998)
 Премия Роберта Шумана (2000)
 Золотая медаль Министерства культуры Республики Армения (2018)

Введён в Зал славы журнала Gramophone .

По мнению британской прессы, один из ведущих мировых виолончелистов.

Книги 
 Всякие диковины про Баха и Бетховена. — СПб.: Нота Ми: Азбука-классика, 2007.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Академические музыканты Великобритании
Зал славы Gramophone
Лауреаты премии Роберта Шумана
Исполнители EMI Classics и Virgin Classics
Выпускники Оберлинского колледжа